История почты и почтовых марок Габона, государства на западе центральной Африки со столицей в Либревиле, условно подразделяется на колониальный период (до 1958) и период независимости (с 1958).

Габон является членом Всемирного почтового союза (ВПС; с 1961). Современным почтовым оператором страны выступает .

Раннее развитие почты 

Самое первое почтовое отделение было открыто в Либревиле в 1862 году. Почта из него направлялась через британское почтовое отделение на Фернандо По (ныне Биоко). Для оплаты корреспонденции использовались почтовые марки общего выпуска французских колоний, которые гасились почтовым штемпелем с буквами «GAB» (сокращённо от  — «ГАБОН») внутри ромба из точек.

Выпуски почтовых марок

Первые марки 
31 июля 1886 года Габон эмитировал свои первые почтовые марки, которые представляли собой надпечатки на имеющихся в наличии марках, сделанные для покрытия нехватки марок наиболее ходовых номиналов. На марках был надпечатан текст «GAB» («ГАБ») точками и новый номинал.

Вышедшие в 1888 году надпечатки представляли собой только цифру номинала, а в 1889 году на доплатных марках помимо нового номинала была сделана надпечатка текста  («ГАБОН / ПОЧТОВАЯ МАРКА») для указания на их пригодность для использования в качестве обычных почтовых марок.

В том же 1889 году на месте были напечатаны типографским способом марки номиналом 15 и 25 сантимов. На марках надпись  («Габон-Конго / ПОЧТА») в одном углу, номинал — в противоположном углу и надпись по диагонали  («Республика Франция») по центру.

Все упомянутые первые выпуски выпускались небольшими тиражами и встречаются нечасто.

Французские колониальные 
С 1891 года по 1904 год Габон входил в состав Французского Конго и на его территории использовались марки Французского Конго, но в связи с предоставлением частичной автономии в 1904 году он выпустил собственные почтовые марки. Это были марки из серии , использовавшегося всеми французскими колониями. Выпуск состоял из марок 17 номиналов от 1 сантима до 5 франков.

За ним в 1910 году последовала серия марок с рисунками габонской тематики: воин племени фанг, вид Либревиля и женщина племени фанг. Все марки были двухцветными. На марках первого варианта помимо слова  (Габон) была надпись  (Французское Конго), но вскоре марки были перегравированы с изменением текста на  (Западная Африка).
 
Как и в случае многих других колоний, в 1912 году на остатках почтовых марок выпуска «Мореплавание и торговля» были сделаны надпечатки новых номиналов: «5» и «10».

После 1924 года на марках серии 1910 года делалась надпечатка текста  («Французская Экваториальная Африка»), а после 1927 года на некоторых из них были сделаны дополнительные надпечатки новых номиналов.

В 1932 году вышла новая стандартная серия из 24 номиналов трёх видов рисунков: деревянный плот на реке Огове, портрет де Бразза, и вид селения Сетта-Кемма (). Серия оставалась в почтовом обращении недолго, поскольку Габон был включён в состав Французской Экваториальной Африки, после чего там использовались почтовые марки последней.

Независимость 
Несмотря на провозглашение в ноябре 1958 года республики, население продолжало использовать почтовые марки Французской Экваториальной Африки. Первый выпуск Республики Габон увидел свет в её первую годовщину, 28 ноября 1959 года. Выпуск состоял из марок двух номиналов с изображением разных портретов премьер-министра Леона Мба. На марках надпись:  («Габонская Республика»).

Эмиссионная политика 
В 1960-е годы почтовые выпуски имели вид, в целом характерный для почтовых марок Франции и её бывших колониальных владений: многокрасочные гравированные марки продолговатой формы, либо горизонтальные, либо вертикальные. Некоторые из них представляли собой сознательное подражание рисункам французских почтовых марок, наподобие малоформатных марок с гербом, выпуск которых начался в 1969 году и продолжался ещё и в 1980-х годах (задолго после того, как Франция перестала использовать этот рисунок на своих марках). В 1970-е годы стали постепенно появляться почтовые марки, рисунок которых был рассчитан прежде всего на американских и европейских коллекционеров. Это, к примеру, серия с изображением мотоциклов, выпущенная в 1978 году, лауреатов Нобелевской премии, вышедшая в 1995 году, но они скорее были исключением, чем правилом. В 1965 году Габон выпустил одну из первых почтовых марок на золотой фольге. Почтовая миниатюра была посвящена памяти Альберта Швейцера.

Другие виды почтовых марок

Почтово-благотворительные 
Почтово-благотворительные марки издавались в Габоне в 1915—1917 годах.

Доплатные 
Надпечатки на французских доплатных марках  («Габон. Ф. Э. А.»). Надпись на марках:  («Доплата»).

См. также

Примечания

Литература 
 Владинец Н. Габон // Филателия СССР. — 1991. — № 2. — С. 60—61. — (Рубрика: По странам и континентам).
 Габон // Филателия СССР. — 1973. — № 12. — С. 29. — (Рубрика: По странам и континентам).
 Левиков О., Торгашин В. Марочные территории мира (Ангола, Батекен, Бенин, Ботсвана, Буве, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия) // Филателия. — 2008. — № 9. — С. 25—32. — (Рубрика: Филателистическая география).
 Rossiter S., Fowler J. The Stamp Atlas: A Unique Assembly of Geography, Social and Political History, and Postal Information. — 1st edn. — , Sydney: Macdonald, 1986. — 336 p. — ISBN 0-356-10862-7.
 Stanley Gibbons Limited: различные каталоги «Стэнли Гиббонс».
 Stone R. G. The diverse world of postal markings of Gabon / Congo / A. E. F. — New York, NY, USA: France and Colonies Philatelic Society, 1987.

Ссылки 

 .
 France and Colonies Philatelic Society